Skalar je lahko:
 Skalar, matematična količina
 Skalar, priimek več znanih ljudi